Příjmení Klein nosilo mnoho osobností:

 Kleinové – podnikatelská rodina z Loučné nad Desnou, proslulá budováním železnic v 19. století

 Abraham Moses Klein – kanadský básník
 Albert Klein von Wiesenberg (1807–1877) – rakouský podnikatel a politik
 Allen Klein (1931–2009) – manažer kapely Beatles
 Bedřich Klein (1898–??) – československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Bernard Klein – americký obchodník a politik
 Bohumil Klein (1898–1939) – český voják a účastník odboje na počátku 2. světové války
 Bruce Klein – ředitel Immortality Institute
 Břetislav Klein (* 1936) – český a československý politik KSČ, poslanec ČNR a FS v letech 1969–70
 Calvin Klein (* 1942) – americký módní návrhář
 Cesar Klein (1876–1954) – německý expresionistický malíř
 David Klein – rozcestník několika nositelů tohoto jména
 Dušan Klein (1939–2022) – český režisér
 Eduard Klein (1923–1991) – německý (NDR) spisovatel a překladatel
 Eliška Kleinová (1912–1999) – česká hudební pedagožka a učitelka hry na klavír
 Ernest Klein – kanadský jazykovědec a rabín
 Felix Klein (1849–1925) – německý matematik
 Franz Klein – více nositelů, viz rozcestník
 Frederick Klein – americký spisovatel
 Fritz Klein (1888–1945) – německý nacistický lékař, válečný zločinec
 Gary Klein – konstruktér jízdních kol
 George Klein – kanadský vynálezce
 Gérard Klein – francouzský spisovatel
 Gertrude Kleinová (1918–1975) - československá stolní tenistka
 Gideon Klein (1919–1945) – český klavírista židovského původu
 Heinrich Klein (1756–1832) – slovenský pedagog, dirigent a hudební skladatel
 Hermann Joseph Klein (1844–1914) – německý astronom a selenograf
 Hubert Klein von Wisenberg (1848–1911) – rakouský šlechtic, poslanec Říšské rady
 Chaim Klein (1919–2004) – český židovský aktivista, představitel židovské obce v Teplicích
 Chris Klein (herec) – americký herec
 Chris Klein (fotbalista) – americký fotbalista
 Chuck Klein – americký baseballista
 Isaac Klein – americký rabín
 Jacob Theodor Klein – německý fyzik a starosta
 Jan Klein (* 1936) – česko-americký biolog a imunolog
 Jan Klein (politik) (1870–1940) – zemědělec a politik, starosta Blučiny a poslanec
 Jaroslav Klein (* 1954) – český politik
 Jiří Klein (1939–1989) – akademický sochař
 Joe Klein – americký novinář a spisovatel
 Johann Klein (poslanec Říšské rady) (1856–1926) – českoněmecký politik
 Johannes Klein (matematik) (1684–1762) – český matematik a astronom
 Johannes Klein – osobní řidič R. Heydricha
 Johannes Klein (letec) – německý elitní letec (letecké eso) za první světové války
 Jonathan Klein – americký scenárista, režisér a producent
 Josef Klein – rozcestník
 Jozef Klein (* 1943) – slovenský politik
 Julius Leopold Klein – maďarský dramatik
 Kirsten Kleinová (* 1945) - dánská fotografka
 Kit Kleinová (1910–1985) – americká rychlobruslařka
 Ladislav Klein (* 1944) – český hudebník a skladatel
 Lawrence Klein (1920–2013) – americký ekonom
 Ľudovít Klein (* 1995) – slovenský bojovník bojových umění (MMA)
 Martin Klein (* 1984) – český fotbalový obránce
 Martin Klein (zápasník) (1884–1947) – estonský wrestler
 Melanie Kleinová (1882–1960) – rakouská psychoanalytička
 Michael Klein (1959-1993) - rumunský fotbalista
 Naomi Kleinová (* 1970) – kanadská novinářka, spisovatelka a aktivistka
 Norbert Jan Nepomucký Klein (1866–1933) – katolický kněz, řeholník a brněnský biskup
 Oskar Klein (1894–1977) – švédský fyzik
 Pavel Klein (misionář) (1652–1717) – český jezuitský misionář, lékárník a spisovatel
 Pavel Klein (teatrolog) (1975–2007) – český teatrolog, vysokoškolský pedagog a výtvarník
 Peter Klein (* 1959) – australský spisovatel
 Philemon Klein (1708 nebo 1709–1762) – slezský františkán a cestovatel
 Radomír Klein Jánský (1928–2008) – profesor lingvistiky a společenských věd na univerzitě v St. Louis
 Ralph Klein – kanadský politik
 Robert Klein – více osob, rozcestník
 Robin Klein – australský spisovatel
 Sandra Kleinová (* 1976) – česká tenistka
 Theodor Klein – americký spisovatel
 Vladimir Klein (* 1950) – sklářský výtvarník a pedagog
 Wilhelm Klein (1850–1924) – rakousko-uherský archeolog
 William Klein (1928–2022) – americký fotograf a režisér
 Yves Klein (1928–1962) – francouzský umělec
 Krycí jméno Klein používal odbojář popravený nacisty Stanislav Živný

geografické názvy
 Klein (Montana) – obec v USA
 Klein (Texas) – obec v USA
 Klein (Betschkerek) – obec v Rumunsku
 Klein Bonaire – ostrov poblíž Bonairu v Nizozemských Antilách

jiné významy
 Klein (kráter) – kráter na Měsíci pojmenovaný podle Hermanna Josepha Kleina
 Pan Klein, francouzský film z roku 1976
 Kleinova čtyřgrupa
 Kleinova–Gordonova rovnice v relativistické fyzice
 Kleinova láhev v geometrii
 Kleinův palác v historickém jádru Brna, náměstí Svobody 15

Související článek 
 Kleinové

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení